Monchy-au-Bois, dans le Pas-de-Calais,
 Monchy-Breton, dans le Pas-de-Calais,
 Monchy-Cayeux, dans le Pas-de-Calais,
 Monchy-sur-Eu, en Seine-Maritime,
 Monchy-Humières, dans l'Oise,
 Monchy-Lagache, dans la Somme,
 Monchy-le-Preux, dans le Pas-de-Calais,
 Monchy-Saint-Éloi, dans l'Oise.

 est également le nom d'une localité de l'île de Sainte-Lucie aux Antilles.

Articles connexes 
 Monchy y Alexandra, un duo dominicain de bachata.
 Pieter de Monchy, sculpteur néerlandais.